Plaats in Indonesië
Blang Paku (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Blang Paku (Wih Pesam), een plaats in het onderdistrict Wih Pesam, regentschap Bener Meriah van de provincie Atjeh